Temo Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Temo, ö,

Marshallöarna 

 Jemo Island (ö i Marshallöarna), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar